Липљене са може односити на :

 Велике Липљене, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија
 Мале Липљене, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија